

Film
No Control – film del 1927 diretto da E.J. Babille e Scott Sidney 
No Control – documentario del 2015 diretto da Jessica Solce

Musica
 No Control – album di Eddie Money del 1982
 No Control – album dei Bad Religion del 1989